Hentschel ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Anita Hentschel (1942–2019), deutsche Leichtathletin, siehe Anita Otto
 Christian Hentschel (* 1967), deutscher Musikjournalist, Buchautor, Manager und Labelbetreiber
 Christine Hentschel (* 1978), deutsche Sozialwissenschaftlerin und Kriminologin
 Dieter Hentschel (1944–2015), deutscher Fußballspieler
 Elke Hentschel (* 1952), deutsch-schweizerische Germanistin 
 Erhardt Hentschel (1920–2003), deutscher General der Volkspolizei 
 Ernst Hentschel (1876–1945), deutscher Hydrobiologe
 Ernst Julius Hentschel (1804–1875), deutscher Musikpädagoge

 Falk Hentschel (* 1985), deutscher Schauspieler
 Felix Hentschel (* 1988), deutscher Triathlet und Leichtathlet
 Franziska Hentschel (* 1970), deutsche Hockeyspielerin
 Georg Hentschel (* 1941), deutscher Theologe
 Gerd Hentschel (* 1953), deutscher Slawist
 Gerhard Hentschel (* 1930), deutscher Mineraloge und Petrologe
 Gerhard Meyer-Hentschel (1911–2005), deutscher Richter
 Gitti Hentschel (* 1950), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin, Publizistin und Feministin
 Hans Rudolph Hentschel (1869–1951), deutscher (Porzellan-)Maler und Radierer
 Hartmut Hentschel (* 1942), deutscher Zoologe und Biologe
 Heinz Hentschel (* 1922), deutscher Fußballspieler
 Helga Hentschel (* 1953), deutsche Politikerin (AL, Grüne), MdA, Staatssekretärin
 Henky Hentschel (1940–2012), deutscher Schriftsteller und Autor
 Holger Hentschel (* 1985), deutscher Politiker (AfD)
 Ingrid Hentschel (* 1954), deutsche Theater- und Kulturwissenschaftlerin
 Ivo Hentschel (* 1976), deutscher Dirigent und Pianist
 Jil Hentschel (* 1999), deutsche Schauspielerin
 Johannes Hentschel (1908–1982), deutscher Maschinist im Führerbunker
 Jörn Hentschel (* 1969), deutscher Schauspieler
 Julia Hentschel (* 1968), deutsche Schauspielerin

 Katharina Hentschel (* 1983), deutsche Hockeyspielerin
 Katrin Hentschel (* 1967), deutsche Theaterregisseurin, Autorin, Dramaturgin und Filmregisseurin
 Klaus Hentschel (* 1961), deutscher Physiker und Wissenschaftshistoriker
 Konrad Hentschel (1872–1907), deutscher Modelleur und Porzellanmaler
 Lena Hentschel (* 2001), deutsche Wasserspringerin
 Lothar Hentschel (1930–1999), deutscher Politiker (SPD)
 Martin Hentschel (Kunsthistoriker) (* 1951), deutscher Kunsthistoriker, Kurator und Museumsdirektor 
 Martin Hentschel (* 1984), deutscher Schauspieler, Buchautor und Kameramann aus dem Bereich Independentfilm
 Martina Hentschel (* 1971), deutsche Physikerin und Hochschullehrerin
 Max Hentschel (1878–1938), deutscher Pädagoge, Unternehmer und Politiker der Reichspartei des deutschen Mittelstandes
 Oliver Hentschel (* 1981), deutscher Hockeyspieler
 Oskar Hentschel (1926–2019), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Paul Hentschel (Architekt) (1853–1914), deutscher Architekt
 Paul Hentschel (1913–1959), deutscher Politiker (SED)
 Peter Hentschel (1939–2006), deutscher Jurist
 Peter Hentschel (Radsportler) (* 1944), deutscher Radsportler
 Regine Hentschel (* 1964), deutsche Schauspielerin
 Sibylle Hentschel (* 1938), deutsche Schriftstellerin
 Siegfried Hentschel, deutscher Verwaltungsjurist
 Sina Bianca Hentschel (* 1987), deutsche Schauspielerin
 Stefan Hentschel (1948–2006), deutscher Bordellier und Boxer
 Steffi Hentschel (* 1948), deutsche Hockeyspielerin
 Stephan Hentschel (* 1981), deutscher Koch
 Theodor Hentschel (1830–1892), deutscher Komponist
 Thomas Hentschel (* 1964), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Volker Hentschel (* 1944), deutscher Wirtschafts- und Sozialhistoriker
 Walter Hentschel (Architekt), deutscher Architekt
 Walter Hentschel (1899–1970), deutscher Kunsthistoriker 
 Willibald Hentschel (1858–1947), deutscher Naturwissenschaftler und Schriftsteller (NSDAP)

Siehe auch 
 Hentschel von Gilgenheimb
 Hendschel
 Häntzschel
 Hendtzschel
 Henschel
 Hentschler

Weblinks 
 Hentschel bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname